Rádio Rondônia é uma emissora de rádio brasileira com sede na cidade de Porto Velho, Rondônia. Opera na frequência de 93.3 MHz em FM.

História 
A emissora faz parte do Sistema Rondônia de Comunicação, uma das maiores redes de rádio do estado sendo oito emissoras do grupo (cinco FMs e três AMs). Foi fundada no final dos anos 1970 e desde o princípio que sua emissão está 24 horas no ar. Na programação temos; música, humor, entretenimento e jornalismo.

Principais Programas 
 Top Five As 5 +
 Bom Dia Rondônia
 Mix Brasil
 Giro Esportivo
 Arena 93
 Hora do Povo
 The Flash
 Conexão Altas Horas
 Frequência Eletro
 Hits da Noite

Ligações Externas 
 Website
 Facebook Rondôniafm93,3
 Twitter: Rádio Rondonia93,3

Referências 
 Sônia Caldas Pessoa (6 de setembro de 2010). «Panorama do rádio em Porto Velho» (PDF). Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. p. 6 e 7. Consultado em 22 de abril de 2017.
 tudoradio.com - Dials - Porto Velho - Tudo Rádio.com, http://tudoradio.com/dials/cidade/211-porto-velho, consultado em 22 de abril de 2017
 Rádio Rondonia FM 93.3 Porto Velho - Radios ao vivo, consultado em 22 de abril de 2017

Estações de rádio de Rondônia